Algueña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algueña (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Algueña (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar